Пу́блий Сульпи́ций Руф () — имя нескольких римских политиков:
 Публий Сульпиций (Руф) — народный трибун 88 года до н. э.;
 Публий Сульпиций Руф — претор 48 или 47 года до н. э., цензор 42 года до н. э., сын предыдущего.